Эта станция и соседняя (14-я улица) — это станции, обслуживающие только локальные поезда; на IND Sixth Avenue Line их только две.

Станция совмещена с одноимённой станцией системы PATH. Она имеет две боковых платформы, обслуживающие только локальные пути, а между путями находятся отгороженные от них платформы и пути PATH. На станции нет мезонина.

Станция отделана мозаикой, название станции традиционно представлено на мозаике, а также на чёрных табличках с белой надписью. Таблички размещены на некоторых опорах станции.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 23rd Street
 Station Reporter — F Train
 Station Reporter — M Train
 23rd Street entrance from Google Maps Street View